AT&T может означать:
 AT&T Inc. — американская телекоммуникационная компания, крупнейший поставщик телефонной связи в США.
 AT&T Corporation
 AT&T Mobility — оператор сотовой связи, дочерняя компания AT&T Inc.
 AT&T — один из синтаксисов языка ассемблера.
 AT&T Tennis Challenge — американский мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый с 1985 по 2001 год.
 AT&T-парк — бейсбольный стадион в штате Калифорния, США.
 AT&T-стэдиум — стадион с раздвижной крышей в штате Техас, США.
 AT&T-центр — крытая спортивная арена в штате Техас, США.